

Папротня — гміна в Седлецькому повіті Мазовецького воєводства
 Папротня — село в гміні Стенжиця Рицького повіту Люблінського воєводства
 Папротня — село в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Папротня — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Папротня — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Папротня — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Папротня — село в гміні Папротня Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Папротня — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Папротня — село в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства